

Geografia
Cova da Beira – subregione statistica del Portogallo
Cova da Iria – località di Fátima, Portogallo
Cova da Piedade – freguesia di Almada, Portogallo
Cova Figueira – centro abitato di Capo Verde

Persone
Alberto Cova – ex mezzofondista e politico italiano
Davide Cova – giornalista, politico, ingegnere e architetto italiano
Fedele Cova – ingegnere italiano
Jana Cova – attrice pornografica ceca
Paolo Cova – politico e veterinario italiano
Carlo Alberto Cova – ex pallavolista e scrittore italiano

Altro
Cova – processo attraverso il quale vari animali ovipari covano le loro uova fino alla loro schiusa
Castello Cova – palazzo di Milano
Diocesi di Cova – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
Pasticceria Cova – locale storico di Milano

Pagine correlate 
 Covi
 Covo (disambigua)

Altri progetti